|-
| (42601) 1998 AN10||||2 січня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (42602) 1998 BX6||||24 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (42603) 1998 BP12||||23 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42604) 1998 BT15||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42605) 1998 BR25||||27 січня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (42606) 1998 DD||1998 DD||16 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (42607) 1998 DQ10||||23 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42608) 1998 DD24||||28 лютого 1998||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (42609) 1998 DB34||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (42610) 1998 DD35||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (42611) 1998 EU1||||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (42612) 1998 EL3||||1 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42613) 1998 EC4||||2 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 42614 Ubaldina||||2 березня 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Альфредо Каронія
|-
| (42615) 1998 EV11||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (42616) 1998 EX20||||3 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (42617) 1998 FJ1||||20 березня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (42618) 1998 FM8||||21 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42619) 1998 FE12||||25 березня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (42620) 1998 FS13||||26 березня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42621) 1998 FW20||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42622) 1998 FF26||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42623) 1998 FT27||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42624) 1998 FJ28||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42625) 1998 FZ29||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42626) 1998 FU31||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42627) 1998 FF33||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42628) 1998 FH41||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42629) 1998 FL43||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42630) 1998 FE47||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42631) 1998 FR48||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42632) 1998 FQ53||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42633) 1998 FW58||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42634) 1998 FF60||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42635) 1998 FS60||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42636) 1998 FO61||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42637) 1998 FZ61||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42638) 1998 FL62||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42639) 1998 FW63||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42640) 1998 FX63||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42641) 1998 FD65||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42642) 1998 FQ66||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42643) 1998 FX66||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42644) 1998 FE67||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42645) 1998 FW67||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42646) 1998 FF69||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42647) 1998 FY69||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42648) 1998 FR72||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42649) 1998 FM76||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42650) 1998 FZ76||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42651) 1998 FF77||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42652) 1998 FS78||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42653) 1998 FE88||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42654) 1998 FC107||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42655) 1998 FU108||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42656) 1998 FU113||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42657) 1998 FC117||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42658) 1998 FQ118||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42659) 1998 FR121||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42660) 1998 FR126||||29 березня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (42661) 1998 FT126||||29 березня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (42662) 1998 FQ133||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42663) 1998 FD134||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42664) 1998 FG143||||29 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42665) 1998 HF4||||19 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42666) 1998 HU6||||22 квітня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (42667) 1998 HK20||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42668) 1998 HR20||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42669) 1998 HH33||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42670) 1998 HY35||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42671) 1998 HQ68||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42672) 1998 HL91||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42673) 1998 HL94||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42674) 1998 HS95||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42675) 1998 HW119||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42676) 1998 HS121||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42677) 1998 HY129||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42678) 1998 HR130||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42679) 1998 HL138||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42680) 1998 HL143||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42681) 1998 HV143||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42682) 1998 HF145||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42683) 1998 HS148||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (42684) 1998 HQ150||||20 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42685) 1998 JY||1998 JY||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42686) 1998 JH1||||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42687) 1998 JS1||||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42688) 1998 JV4||||1 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42689) 1998 KX||1998 KX||23 травня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (42690) 1998 KY5||||24 травня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42691) 1998 KT11||||23 травня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42692) 1998 KG35||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42693) 1998 KQ38||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42694) 1998 KQ44||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42695) 1998 KM54||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42696) 1998 KO62||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42697) 1998 LP2||||1 червня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (42698) 1998 MB1||||19 червня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42699) 1998 MO8||||19 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42700) 1998 MO10||||19 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

42600